Gronikowski Żleb – odgałęzienie Doliny Bielańskiej w słowackich Tatrach
 Gronikowski Żleb – żleb w Dolinie Miętusiej w polskich Tatrach